Сніданок у Тіффані може значити:
 Сніданок у Тіффані — новела Трумена Капоте (1958).
 Сніданок у Тіффані — фільм з Одрі Гепберн (1961).